Стыр:

 Стыр — река на северо-западной Украине и в Белоруссии, правый приток Припяти.
 Стыр Ныхас — общественное движение представителей осетинского населения Северной и Южной Осетии.